Häckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Häckermann (1819–1891), deutscher Philologe, Lehrer und Schriftsteller
 Hans Häckermann (1930–1995), deutscher Schauspieler und Intendant